Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Francisco Clavet che ha battuto in finale Karol Kučera 3-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Nicklas Kulti (primo turno)
 Jan Siemerink (secondo turno)
 Karol Kučera (finale)
 Francisco Clavet (Campione)

 Paolo Canè (secondo turno)
 Dmitrij Poljakov (primo turno)
 Mikael Tillström (secondo turno)
 Filip Dewulf (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1994